

Демблін — місто, належить до Рицького повіту Люблінського воєводства
 Демблін — село в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства